Az Afrikai játékok, korábbi elnevezésén Pán-afrikai játékok, egy több sportágat magába foglaló nemzetközi eseménysorozat, melyet az Afrikai Olimpiai Szövetségek Egyesülete (ANOCA) szervez.

Története 
A modern olimpiai játékok megteremtője, Pierre de Coubertin báró, az 1920-as években, volt az aki kigondolta egy olyan sportesemény megrendezését, Pán Afrikai Játékok néven, amelyen csak az afrikai sportolók mérhették volna össze erejüket. Ekkor még a kontinens jelentős részét az európai gyarmatbirodalmak uralták, és elvetettek minden olyan törekvést, melyek Afrika sportéletének egyesítését célozták meg, ugyanis ezek erősíthették volna a különböző nemzetek függetlenedési törekvéseit.

A tervek szerint 1925-ben rendezték volna az első ilyen viadalt, Algéria fővárosában, Algírban, majd 1928-ban, Egyiptomban, Alexandriában. De ezek egyike sem került lebonyolításra.

Az 1960-as években, a francia nyelvet beszélő afrikai nemzetek rendezték meg a Barátság Játékokat. Először Madagaszkáron 1960-ban, majd Elefántcsontparton 1961-ben. 1962-ben Párizsban döntés született arról, hogy az angolul beszélő államok sportolói is részt vehetnek a versenyeken, melyeket ettől kezdve Pán Afrikai Játékoknak neveztek. Az első viadalt Kongó fővárosában, Brazzavilleben rendezték, 1965-ben. 

1987-től kezdődően a viadalt négyévente tartották, mindig a Nyári Olimpiai Játékokat megelőző évben. A versenyek összesített éremtáblázatán öt ország magasan kiemelkedik: Egyiptom, Nigéria, a Dél-afrikai Köztársaság, Algéria és Tunézia. 

A következő, a sorban a tizenkettedik Afrikai Játékokat, Marokkóban, Rabatban és Casablancában rendezték 2019 augusztusában.

Helyszínek

Sportágak

Éremtáblázat

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Részletek

Afrikai játékok